Acorn Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Acorn Lake (Franklin County, Florida)
 Acorn Lake (Liberty County, Florida)
 Acorn Lake (Becker County, Minnesota)
 Acorn Lake (Cook County, Minnesota)
 Acorn Lake (Lake County, Minnesota)
 Acorn Lake (Montana)